Impero si riferisce principalmente all'insieme di territori e popoli sottoposti ad un'unica autorità impersonificata nella figura dell'imperatore. Altri significati sono:

Cinema e televisione 
Impero – cortometraggio sovietico del 1987 diretto da Aleksandr Sokurov
Impero – programma televisivo italiano trasmesso dal 2008

Letteratura 
Impero – luogo immaginario della saga fantasy Ciclo dell'Eredità
Impero – impero immaginario del libro Ciclo di Dune
Impero. Viaggio nell'Impero di Roma seguendo una moneta – saggio di Alberto Angela del 2007
Impero è un saggio del 2000 di Toni Negri e Michael Hardt

Altro 
Impero – esercito del wargame tridimensionale Warhammer Fantasy Battle
Impero – nave da battaglia del 1938
Impero – torrente della provincia di Imperia
Stile Impero – corrente del Neoclassicismo che si sviluppò durante l'età napoleonica
Stile Impero – arredamento al tempo di Napoleone I